Albacore, nach der englischen Bezeichnung für den Weißen Thun, bezeichnet:

Fairey Albacore, ein Torpedobomber im Zweiten Weltkrieg
HMS Albacore, Name mehrerer Schiffe der Royal Navy
USS Albacore (AGSS-569), ein US-amerikanisches Versuchs-U-Boot, bei dem eine tropfenförmige Hülle getestet wurde
USS Albacore (SS-218), ein U-Boot der Gato-Klasse, gesunken während des Zweiten Weltkrieges